Proskurin () steht für:

 Pjotr Lukitsch Proskurin (1928–2001), sowjetrussischer Schriftsteller
 Witali Fjodorowitsch Proskurin (1919–1964), sowjetischer Astronom
 (2372) Proskurin, Asteroid (nach dem Astronomen Proskurin benannt)